L'intitulé église Saint-Robert peut désigner de nombreuses églises.

Église Saint-Robert à Javerlhac-et-la-Chapelle-Saint-Robert, Dordogne
 Église Saint-Robert à La Villedieu, Creuse
 Église Saint-Robert à Peyzac-le-Moustier, Dordogne
 Église Saint-Robert à Saint-Robert, Corrèze
 Église Saint-Robert à Saint-Robert, Lot-et-Garonne

Voir aussi 
 

Robert
~